Sar Darreh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gardaneh-ye Sar-e Darreh, bergspass, Khorasan, 
 Sar Darreh-ye Qobādī, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar